Engelitz ist der Name folgender Orte:

 Engelitz (Hergatz), Ortsteil von Hergatz, Landkreis Lindau, Bayern
 Engelitz (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg